Il doppio del Sparkassen Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Elena Lichovceva e Ai Sugiyama hanno battuto in finale 6–3, 6–7, 6–2 Manon Bollegraf e Irina Spîrlea.

Teste di serie
 Arantxa Sánchez-Vicario /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (semifinali)
 Katrina Adams /  Larisa Neiland (primo turno)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Sparkassen Cup 1998